A categoria até 87 kg masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2019, disputado na Manchester Arena, em Manchester, no Reino Unido, no dia 19 de maio.

Medalhistas

Resultados
Legenda
W - Ganhou por retirada

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Metade inferior

Terceira chave

Quarta chave

Masculino